Фильм о вигилантах — кинематографический жанр, в котором главный герой или главные герои занимаются поведением вигилантов, принимая закон в свои руки. Фильмы о вигилантах — как правило, фильмы о мести, в которых правовая система терпит неудачу главным героям, что приводит их к тому, что они становятся вигилантами. Фильм о вигилантах в последние годы часто пересекался с супергеройскими фильмами из-за историй происхождения персонажей, часто связанных с несправедливостью, совершённой против них.

История 
В США фильмы о вигилантах приобрели известность в 1970-х годах с такими фильмами, как «Жажда смерти» и «Грязный Гарри», оба из которых получили несколько продолжений. Фильм «Жажда смерти» был описан как официально начинающий жанр, вызвав множество дешевых имитаций и подделок, таких как «Каратели» и «Сила вигилантов», причём самым финансово успешным был «Мститель».

«Los Angeles Times» сообщила, что «Месть вигилантов была кинематографической темой десятилетия, процветающей на более респектабельных участках нового американского кино, даже когда она подпитывала многочисленные эксплуатационные фильмы», ссылаясь на «Таксиста» как на респектабельный пример жанра. В 2009 году сообщалось, что такие фильмы возвращаются после «сравнительно процветающих и миролюбивых 1990-х годов», с такими примерами, как «Широко шагая» (2004), «Смертный приговор» (2007) и «Законопослушный гражданин» (2009).

Другие примеры 
 Гладиатор (1986)
 Ночной охотник (1996)
 Человек-паук
 Новый Человек-паук (2012)
 Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012)

Примечания 

Жанры кино